Hyderabad puede hacer referencia a:

En la India:

 Hyderabad, ciudad capital del estado de Andhra Pradesh.
 Hyderabad, distrito en el estado de Andhra Pradesh.
 Antiguo Estado de Hyderabad, que incluía a la anterior ciudad.

En Pakistán:

 Hyderabad, ciudad del sur del país, junto al río Indo.
 Hyderabad, distrito que incluye a la ciudad anterior y pertenece a la provincia de Sind.